Schizoid bezeichnet:
 kurz eine schizoide Persönlichkeitsstörung, ein psychiatrisches Krankheitsbild
 „Schizoide Psychopathie“, veralteter von Grunja Sucharewa geprägter Begriff
 schizoide Persönlichkeitsstruktur, nach Fritz Riemanns „Grundformen der Angst“
 Schizoid (1980), US-amerikanischer Horrorfilm
 Schizoid (Computerspiel), Videospiel

Siehe auch